Piłkarz roku w Anglii (FWA)
 Piłkarz roku w Anglii (PFA)

Zobacz też